Galik steht für:

 Galik-Schrift, Erweiterung der traditionellen mongolischen Schrift
 Galik (Belarus), Ort im Rajon Drahitschyn, Breszkaja Woblasz, Belarus

Gálik oder Galik ist der Familienname folgender Personen:

 Branislav Gálik (* 1973), slowakischer Tennisspieler
 Denise Galik (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin
 Martin Gálik (* 1979), slowakischer Eishockeyspieler
 Miroslav Gálik (* 1990), slowakischer Fußballspieler
 Pavol Gálik (* 1952), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Svatoslav Galík (1938–2019), tschechoslowakischer Orientierungsläufer